Леонид Прокофьевич Чернобай (род. 25 сентября 1940, Львовская область, УССР) — краевед, гидрограф, путешественник, учитель, член Союза журналистов России, Союза писателей России.

Биография 
Родился 25 сентября во Львовской области.

В 1953 году переехал в Новосибирск. Окончил Новосибирский педагогический институт (естественно-географический факультет).

В 1962—1992 годах работал преподавателем физической культуры, биологии, географии, руководителем НВП в новосибирской средней школе № 156.

В 1970—1980 годах был во главе сборных команд школьников Новосибирской области по туризму и спортивному ориентированию.

Деятельность 
Увлёкся краеведением ещё в 1958 году в период заполнения Новосибирского водохранилища.

Занимался составлением реестра рек Новосибирской области.

Работает над созданием карты исчезнувших деревень.

Один из первых байкеров и основателей автомобильного ретро-движения Новосибирска. Президент клуба «Ретротехника», созданного в 1978 году.

В числе увлечений Леонида Чернобая — автотуризм, краевед проехал около 400 000 километров. На собственном внедорожнике предпринял попытку обнаружить истоки Берди, берущей начало в труднодоступной тайге на Салаирском кряже, однако потерпел неудачу.

Координатор маршрута и консультант телепроекта «Пешком по Новосибирской области» телеканала ОТС.

Работы 
«Справочник – путеводитель по Салаирскому кряжу», «Районы Чановской котловины. Справочник-путеводитель», «Гидрография и водные ресурсы Новосибирской области», «Малые реки левобережья Оби», «Река Бердь – жемчужина Салаирского кряжа», «Реки Новосибирской области», «Малые реки правобережья Оби», «Реки Новосибирского водохранилища», «Внутренние воды Сузунского района», «Там, где течет Иня…» и т. д.

Награды 
Четыре медали, в том числе медаль «За трудовое отличие».

Примечания

Ссылки 
 Книжная выставка, посвященная исследовательской деятельности Чернобая Л. П. Сибирский геофизический колледж.
 Работать как Штирлиц. Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области.
 В Новосибирской области есть озёра, получившиеся после падения метеоритов. Аргументы и факты.

Педагоги Новосибирска
Выпускники Новосибирского педагогического университета